Лусерито има више значења:

 Лусерито (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лусерито (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику